Зеленике (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Зеленике проживало 634 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 14 человек (3,21 %)
 Хорваты — 411 человек (94,27 %)
 Югославы — 4 человека (0,92 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 7 человек (1,60 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской